Majzén o majcén (en árabe, مخزن; en francés, makhzen) puede hacer referencia a:
Majzén, término árabe para denominar antiguamente un almacén fortificado donde se conservan alimentos.
En Argelia:
Majzén, doctrina para la gestión de la regencia de Argelia.
Tribus del Majzén, las cuales tenían un estatus privilegiado en la Argelia otomana: participaban en los contingentes que imponían impuestos a las tribus conocidas como Raïas por oposición y en alinearlas.
En Marruecos:
El Majzén, nombre coloquial para el Gobierno de Marruecos. Específicamente para referirse a los aspectos más tradicionales y antiguos de su funcionamiento.
Los mojaznis ('los del majzén'), unidad policial de Marruecos, de infantería o caballería. Actualmente, este término se usa en el lenguaje común para designar a las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
En Túnez:
Majzén de Túnez, la Administración de la regencia de Túnez, previa a la proclamación de la república en 1957.